Srokowiec - dawna kolonia robotnicza w południowo-wschodniej części Siemianowic Śląskich
 Srokowiec -  gatunek średniej wielkości ptaka z rodziny krukowatych